Een verkeersweg:
 N940 (België)
 N940 (Nederland), zie Provinciale weg 940

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing